

Geografia
Tavares – comune dello Stato della Paraíba in Brasile
Tavares – comune dello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile
Tavares – città della Florida negli USA

Musica
Tavares – gruppo musicale statunitense

Persone 
André Luiz Tavares – calciatore brasiliano
Antonio Tavares – allenatore di calcio ed ex calciatore mauritano
António Tavares – ex cestista portoghese
Brad Tavares – lottatore di arti marziali miste statunitense
Carlos Tavares – imprenditore, dirigente d'azienda portoghese, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione del Groupe PSA. In precedenza è stato Chief Operating Officer presso Renault
Diogo Tavares – calciatore portoghese
Eugénio Tavares – poeta capoverdiano
Fábio Henrique Tavares – calciatore brasiliano
Fernanda Tavares – supermodella brasiliana
Fredson Tavares – calciatore capoverdiano
João Paulo Tavares – pallavolista brasiliano
John Tavares – hockeista canadese
Jorge Tavares – calciatore portoghese
José Tavares – ex calciatore portoghese
Júlio Tavares – calciatore capoverdiano
Leonardo Tavares – tennista portoghese
Marcelo Tavares – calciatore brasiliano
Marcos Tavares – calciatore brasiliano
Mickaël Tavares – calciatore francese naturalizzato senegalese
Miguel Tavares – pallavolista portoghese
Sara Tavares – cantautrice e chitarrista portoghese
Stafford Tavares – crittografo canadese
Teresa Tavares – attrice portoghese
Tom Tavares – calciatore capoverdiano
Walter Tavares – cestista capoverdiano
Yohan Tavares – calciatore francese naturalizzato portoghese